Sainsbury ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Sainsbury, Baron Sainsbury (1902–1998), britischer Politiker und Mitglied des House of Lords
 Amber Sainsbury (* 1978), neuseeländische Schauspielerin
 David Sainsbury (* 1940), britischer Unternehmer und Politiker
 Eric Sainsbury († 2014), britischer Sozialwissenschaftler
 John Sainsbury, Baron Sainsbury of Preston Candover (1927–2022), britischer Politiker (Conservative Party) und Peer
 John James Sainsbury (1844–1928), britischer Unternehmer
 Lisa Sainsbury († 2014), britische Kunstsammlerin
 Mark Sainsbury (* 1943), britischer Philosoph
 Roy Sainsbury (1942–2022), britischer Jazzgitarrist 
 Trent Sainsbury (* 1992), australischer Fußballspieler